Phare de Delimara (1855)
 Phare de Delimara (1990)